Zenity — утилита, которая позволяет выводить на экран диалоговые окна GTK+ из командной строки и скриптов командной оболочки. Zenity - это переписанная версия программы gdialog, которая, в свою очередь, является адаптацией программы dialog для среды GNOME.

Возможности 
В zenity имеется 15 видов диалоговых окон. Вид окна определяется написанием соответствующей опции после команды zenity, например:
zenity --error

Справка по Zenity 
Для вызова справки в UNIX-подобных системах можно использовать несколько способов. При этом будут выдаваться разные варианты справок:
man zenity
zenity -h
zenity --help-all
Для вызова справки по конкретному виду диалогового окна, необходимо набрать
zenity --help-вид_окна
Например:
zenity --help-list
Помимо этого есть официальное руководство от GNOME с примерами.

Ответвления Zenity 
В среде рабочего стола MATE, которая является ответвлением неподдерживаемой в настоящее время среды GNOME 2 есть ответвление от оригинального Zenity под названием MateDialog.

См. также 
 Dialog
 Список приложений GNOME

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Zenity examples 

GNOME
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL